El Árbol de Guernica (en euskera, Gernikako Arbola) es un roble situado delante de la Casa de Juntas de Guernica, símbolo de las libertades tradicionales de Vizcaya, los vizcaínos, y por extensión de todos los vascos.

También puede referirse a:

 Gernikako arbola, canción, himno no oficial del País Vasco;
 Cruz del Árbol de Guernica, condecoración del País Vasco;
 El otro árbol de Guernica, película española de 1969; o
 El árbol de Guernica, película francoitaliana de 1975.